Niemcy:
 Isert – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Altenkirchen

Osoby:
 Bernd Isert – niemiecki inżynier
 Paul Erdmann Isert – niemiecki botanik